The Main Event peut désigner :
 The Main Event, un film britannique réalisé en 1934 ;
 The Main Event, titre original de Tendre Combat, un film réalisé par Howard Zieff, sorti en 1979 ;
 The Main Event, titre original de Le Catcheur masqué, un film réalisé par Jay Karas, sorti en 2020 ;
 The Main Event, un jeu d'arcade de Konami sorti en 1988.

Voir aussi